Lingyang ist:

 ein Markenname der Chongqing Jiangling Machinery Works
 Lingyang (Cili) (零阳镇), Großgemeinde im Kreis Cili in der chinesischen Provinz Hunan
 Lingyang (Ju) (陵阳镇), Großgemeinde im Kreis Ju in der chinesischen Provinz Shandong
 Lingyang (Linzhou) (陵阳镇), Großgemeinde der Stadt Linzhou in der chinesischen Provinz Henan
 Lingyang (Qingyang) (陵阳镇), Großgemeinde im Kreis Qingyang in der chinesischen Provinz Anhui